

Por população
Dados de 1 de janeiro de 2007 calculados com base nos dados ajustados do censo populacional de 2000

Por área

Por densidade

Fonte

Condados da Estónia
Listas de geografia